Catherine de Médicis est le nom porté par plusieurs princesses de la maison de Médicis : 

 Catherine de Médicis (1519-1589), fille de Laurent II de Médicis, duc d'Urbin et de Madeleine de La Tour d'Auvergne, mariée au roi de France Henri II
 Catherine de Médicis, un tableau de Corneille de Lyon (1536).

 Catherine de Médicis (1593-1629), fille de Ferdinand I, grand-duc de Toscane et de Christine de Lorraine, mariée à Ferdinand (1587-1626), duc de Mantoue et de Montferrat

Liste non exhaustive.

Homonymie dynastique